Эвиган:

 Эвиган, Брайана (род. 1986) — американская актриса и танцовщица, певица, хореограф.
 Эвиган, Грег (род. 1953) — американский актёр кино и телевидения, музыкант.